Соревнования по бегу на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 13—14 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 30 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 110 метров с барьерами у мужчин состоялся 14 августа 2014 года. Безоговорочным фаворитом финала считался Паскаль Мартино-Лагард из Франции, имевший 6 лучших результатов сезона в Европе и установивший в 2014 году личный рекорд, «выбежав» из 13 секунд. Однако в финале он не смог справиться с волнением и даже близко приблизиться к своим лучшим результатам. К финишу он пришёл только четвёртым. Паскаль провалил второй официальный старт 2014 года: аналогичное фиаско он потерпел на командном чемпионате Европы 1,5 месяцами ранее, когда стал только третьим, также будучи явным фаворитом. Оба раза психологически устойчивее и быстрее оказывались Сергей Шубенков и Уильям Шарман. Шубенков защитил своё звание чемпиона Европы, добытое двумя годами ранее в Хельсинки. А Мартино-Лагард всё-таки получил бронзу чемпионата Европы после дисквалификации его товарища по команде Димитри Баску. Изначально тот завершил дистанцию на третьем месте, но судьи наказали его за выход на соседнюю дорожку и создание помехи венгру Балажу Байи в финишном створе.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике